Коржиков — русская фамилия; имеет женскую форму Коржикова.

 Известные носители 
 Коржиков, Виталий Титович (1931—2007) — русский советский детский писатель.
 Коржиков, Тит Михайлович (1896—1937) — советский председатель Черниговского губисполкома и Мелитопольского окружисполкома.